Palau se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Pedro Palau
 Antonio Palau y Verdera